Solarolo – comune in provincia di Ravenna
Solarolo – frazione del comune di Goito, in provincia di Mantova
Solarolo Rainerio – comune in provincia di Cremona
Solarolo del Persico – frazione del comune di Pozzaglio ed Uniti, in provincia di Cremona
Solarolo Monasterolo – unica frazione del comune di Motta Baluffi, in provincia di Cremona
Solarolo – frazione, sede comunale, del comune di Manerba del Garda, in provincia di Brescia
Monte Solarolo – in provincia di Belluno